Близанци могу да буду:

 Близанац, ситуација у којој се два ембриона која у телу мајке истовремено развијају и роде се непосредно један после другог
 Близанци (астролошки знак), знак у хороскопу
 Сазвежђе Близанци, једно од сазвежђа

или:

 Близанци (Источни Стари Град), насеље у општини Источни Стари Град, град Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 , насеље у општини Стари Град, град Сарајево, Федерација БиХ, БиХ
 Близанци (Читлук), насеље у општини Читлук, Федерација БиХ, БиХ
 Близанци (Кратово), насеље у општини Кратово, Северна Македонија

или:

 Близанци (ТВ филм), југословенски филм из 1962.
 Близанци (филм из 1988), амерички играни филм из 1988.
 Близанци (филм из 2001), југословенски филм из 2001.
 Близанци (музички састав), музички састав